Alveole (aus lat.  für „kleine Mulde“) steht für:

 Lungenbläschen, Ort des Gasaustausches
 Zahnfach, Teil des Kieferknochens
 Milchbildungszellen, Teil der Milchdrüse

Siehe auch:
Alveolata